Mario Costa può riferirsi a:

Mario Costa (1904-1995), regista italiano;
Mario Costa (1936), filosofo italiano;
Mario Costa (?), calciatore italiano;
Mario Pasquale Costa (1858-1933), compositore, pianista e tenore italiano;
Mario Costa (politico) (1921-1997), politico italiano.